Questa è una lista di paesi per spesa militare basata sulla banca dati dello  Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) che calcola le spese militari di ogni paese risalenti al 2009 (in dollari statunitensi). Essa include anche le percentuali dei PIL di ogni paese (risalenti al 2008) impiegati nella spesa militare.

Note

Collegamenti esterni 
 

Stati per spesa militare
Spesa militare